Hatteras est le personnage éponyme d'un roman de Jules Verne : Voyages et Aventures du capitaine Hatteras.

Hatteras est aussi le nom de plusieurs endroits :
 L'île Hatteras à l'Est des États-Unis, en Caroline du Nord, là où le Gulf Stream et le courant de Virginie se rejoignent. On y retrouve :
 Le Cap Hatteras sur l'île portant ce nom : le premier phare y a été construit en 1803 ;
 C'est le lieu de formation d'importantes tempêtes hivernales: les Tempêtes du Cap Hatteras ;
 Le Phare du cap Hatteras : c'est le plus haut des phares des États-Unis avec ses  . Il est entretenu par la US Coast Guard (Garde-côtes américains) ;
Hatteras (Caroline du Nord), une ville de Caroline du Nord, regroupant environ  sur l'île portant ce nom ;
 Hatteras correspond à un aéroport : Liste des codes AITA des aéroports/H#HN , Billy Mitchell Airport ;
 La station météorologique historique du cap Hatteras.

Hatteras est le nom d'un fabricant de yachts : 
 Hatteras

Hatteras était le nom de deux bateaux de la marine de guerre américaine :
 le plus célèbre USS Hatteras a été construit en 1861 et coulé en janvier 1863 durant la Guerre de Sécession par le bateau Alabama des Confédérés après 40 minutes de combat ;
 le second Hatteras a été construit en 1917, il a servi comme cargo pendant la Première Guerre mondiale et a été désarmé en 1919.

Homonymie de toponyme